Lake Lucerne kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Vierwaldstättersjön,

USA 

 Lake Lucerne (ort), Florida, Miami-Dade County, 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Florida, Lake County), 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Florida, Orange County), 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Florida, Polk County), 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Florida, Seminole County), 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Georgia), Gwinnett County, 
 Lake Lucerne (reservoar i USA, Ohio), Geauga County, 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Wisconsin, Forest County), 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Wisconsin, Waushara County), 
 Lake Lucerne (reservoar i USA, Kalifornien), San Mateo County, 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Washington, King County), 
 Lake Lucerne (sjö i USA, Washington, Pend Oreille County), 

Robotskapade USAförgreningar